Мартуни може да се односи на:

 Мартуни - град у Јерменији, а марзу Гехаркуник;
 Мартуни (Нагорно-Карабах) - град у Нагорно-Карабаху
 Мартуни (река) - река у Јерменији која протиче кроз марзеве Вајоц Џор и Гехаркуник